Гаурены () — село в Ниспоренском районе Молдавии. Наряду с селом Бэлэнешть входит в состав коммуны Бэлэнешть.

География 
Село расположено на высоте 206 метров над уровнем моря.

История 
Раннее на картах именовалось как Гэурень де Сус ().

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Гэурень проживает 728 человек (370 мужчин, 358 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Ниспоренского района